Myxothyriopsis är ett släkte av svampar. Myxothyriopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myxothyriopsis